Джеффри Дэвид Сакс (; род. 5 ноября 1954 года, Детройт) — американский .

Биография 
Бакалавр (1976), магистр (1978) и доктор философии (1980) Гарварда; преподавал там же (1980—2002; профессор с 1983); с 2002 года работает в Колумбийском университете в качестве директора Института Земли, Университетский профессор (University Professor) с 2016 года. Лауреат премии Бернарда Хармса (2000).

С 2002 года — специальный советник Генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с бедностью, списания долгов беднейшим странам и контроля за распространением болезней в развивающихся странах.

В 2004 и 2005 годах американский журнал «Тайм» дважды включал Джеффри Сакса в число 100 самых влиятельных мировых лидеров. «Нью-Йорк Таймс» назвала его «возможно самым важным экономистом в мире», а «Тайм» самым известным экономистом в мире. По мнению журнала The Economist он входит в тройку самых влиятельных экономистов последнего десятилетия.

Один из разработчиков политики «шоковой терапии» в Боливии, Польше и России.

Работа в Польше 
В 1989 году Сакс консультировал польское антикоммунистическое движение «Солидарность» и правительство премьер-министра Тадеуша Мазовецкого. Он написал всеобъемлющий план перехода от централизованного планирования к рыночной экономике, который был включен в программу реформ Польши, возглавляемую министром финансов Лешеком Бальцеровичем, главным архитектором программы по сокращению внешнего долга Польши. Сакс и экономист МВФ Дэвид Липтон посоветовали как можно быстрее перевести всю государственную собственность и активы в частную собственность. Последовало закрытие многих неконкурентоспособных заводов. Сначала он предложил корпоративные структуры американского типа с профессиональными менеджерами, подотчетными многим акционерам, и большую экономическую роль для фондовых рынков. Это не сулило ничего хорошего польским властям, но затем он предложил, чтобы крупные пакеты акций приватизированных компаний были переданы в руки частных банков. Это спровоцировало экономический дефицит и инфляцию, но цены в Польше в конечном итоге стабилизировались. За свою работу получил звание почетного доктора Краковского экономического университета.

Работа в России 
Основываясь на успехе Польши, он был сначала приглашен президентом СССР Михаилом Горбачевым и затем президентом России Борисом Ельциным на работу над переходом их стран к рыночной экономике. С осени 1991 года по январь 1994 года был руководителем группы экономических советников президента России Бориса Ельцина в командах премьер-министра Егора Гайдара и министра финансов Бориса Федорова в 1991—1993 годах по макроэкономической политике. В 1998 году Сакс негативно оценил ряд действий российских реформаторов: 
Вместе с тем Джеффри Сакс положительно относился к деятельности лично и. о. главы правительства Егора Гайдара, фактически противопоставляя его тем, кто находился у власти в 1994—1996 годах (см. также раздел «Оценки современников» статьи о Егоре Гайдаре).

Идеи и методы Сакса по переходу от централизованного планирования к капитализму были приняты во всех странах с переходной к капитализму экономикой. Он консультировал Словению в 1991 г. и Эстонию в 1992 г. по вопросам введения собственных валют.

Впоследствии он также высказывался, что «Буш и Клинтон решительно не справились с задачей поддержки экономических реформ в России, из-за чего США не выполнили свою роль и упустили связанные с этим возможности. А расширение НАТО только усугубило ситуацию».

Современная политическая позиция 
Сакс открыто выступает в поддержку Китая в политических вопросах, отрицает преследование уйгуров. Также Сакс выступает с критикой военной поддержки Украины, солидаризуясь в этом с венгерским лидером Виктором Орбаном и конгрессменом Тулси Габбард.

Основные произведения 
 
  (Macroeconomics in the Global Economy, 1993, соавтор — Фелипе Ларрен).
  (The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time, 2005).
  (The Price of Civilization, 2011).

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт
 Пракаш Лунгани Проект в каждом порту // Финансы и развитие. 2012, декабрь
 Биографическая информация о Дж. Саксе
 Непримиримый миссионер

Выпускники Гарвардского университета
Кейнсианцы
Специалисты по международной экономике
Университетские профессора Колумбийского университета
Преподаватели Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета
Лауреаты премии Бернарда Хармса
Члены Американской академии искусств и наук
Действительные члены Эконометрического общества
Персоналии:Совет по международным отношениям